Macrosteles alpina är en insektsart som beskrevs av Zetterstedt 1828. Macrosteles alpina ingår i släktet Macrosteles och familjen dvärgstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dvärgstritar
alpina